Кембридж Спрінґс 1904 — міжнародний шаховий турнір, що його організувала адміністрація курорту Кембридж Спрінґс (штат Пенсільванія, США), проходив від 25 квітня до 19 травня 1904 року. 16 учасників: 8 європейських і 8 американських шахістів, в тому числі чемпіон світу Емануїл Ласкер. Найбільшого успіху у своїй кар'єрі домігся Френк Маршалл: здобувши 11 перемог (без поразок), він став переможцем турніру — 13 очок; 2 — 3-є місця розділили Емануель Ласкер та Давид Яновський — по 11 очок. Не потрапив до числа призерів Гаррі Нельсон Пільсбері (останній турнір у його житті); тут він уперше застосував варіант, що пізніше отримав назву Кембридж Спрінґського (див. відхилений ферзевий гамбіт).

Таблиця

Література  
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 156, 545. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання  
 Інформація про турнір  на сайті chess.com
 Інформація про турнір  на сайті chessgames.com

Шахові змагання у США
Квітень 1904
Травень 1904